Valea Rece – fiume romeno
 Valea Rece – località del comune romeno di Lunca de Jos